Комсомо́льское городско́е поселе́ние — муниципальное образование в Тисульском районе Кемеровской области. 

Административный центр — посёлок городского типа Комсомольск.

История 
Комсомольское городское поселение образовано 17 декабря 2004 года в соответствии с Законом Кемеровской области № 104-ОЗ.

Упразднено с 15 ноября 2020 года в связи с преобразованием Тисульского района в муниципальный округ.

Население

Состав городского поселения

Статистика 
Всего проживает 2713 человек, 1267 из них трудоспособного населения. Пенсионеров 808 человек. Детей 638 человек.
На территории административного участка находятся: средняя школа в п.г.т. Комсомольск, общеобразовательная школа в п. Макаракский, торговые точки, ООО «Кия-хлеб», ООО «Макарак», два Дома культуры, два детских сада, административные здания, пилорамы, известковые ямы, пихтовые заводы.

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте района

Муниципальные образования Тисульского района
Упразднённые городские поселения Кемеровской области
Городские поселения, упразднённые в 2020 году